

Patronyme 

 Abraham Segal (1937-), réalisateur israélien.
 Alex Segal (1915-1977), réalisateur et producteur américain ;
 Anna Segal (1986-), skieuse acrobatique australienne ;
 Ariane Ségal (1917-2011), éditrice et productrice de musique française ;
 Brandon Segal (né en 1983), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Dan Segal (1947-), mathématicien britannique ;
 Erich Segal (1937-2010), scénariste et acteur américain ;
 Hanna Segal (1918-2011), psychanalyste polonaise ;
 Heather Segal (1931-2006), joueuse de tennis sud-africaine ;
 Hugh Segal (né en 1950), homme politique canadien ;
 
 Gilles Segal (1932-2014), acteur français ;
 Jérôme Segal (né en 1970), essayiste, journaliste et historien franco-autrichien ;
 Patrick Segal (né en 1947), écrivain, cinéaste, homme politique et ancien sportif français ;
 Peter Segal (né en 1962), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Shelley Segal (né en 1987), chanteuse et militante australienne ;
 Simon Segal (1898-1969), peintre français d'origine russe ;
 Vincent Ségal (né en 1967), violoncelliste français ;
 Vivienne Segal (1897-1992), chanteuse et actrice américaine ;
 Yuval Segal (1971-), acteur israélien.

Toponyme 

 Saint-Ségal, une commune ;
 l'île Ségal, une île de la commune de Plouarzel.

Voir aussi 

Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme juif